El Trofeu Comte de Godó 2016, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2016, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 64a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 d'abril del 2016 al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el segon títol en dues setmanes consecutives després de l'aconseguit a Montecarlo. A banda, va aconseguir diverses fites com demostrar novament que és el millor tennista en aquest torneig després de guanyar-lo per novena ocasió (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 i 2013), aquest fou el tercer torneig que guanyava en nou ocasions juntament amb el Roland Garros i Montecarlo. També va demostrar ser el rei sobre terra batuda després d'aconseguir el títol número 49 sobre aquesta superfície del seu palmarès, igualant a Guillermo Vilas. El seu rival, el japonès Kei Nishikori, va jugar la tercer final consecutiva després de guanyar els dos títols anteriors. La parella masculina formada pels germans estatunidencs Bob i Mike Bryan va guanyar a Barcelona per tercera vegada (2003 i 2008).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016
2016 a Catalunya